Pa Dembo Tourray (Banjul, 31 de Março de 1980) é um ex-futebolista gambiano que atuava como goleiro

Jogou no Djurgårdens IF Fotboll de 2004 até 2011 tornando-se capitão e uma das referências do time durante esse período.

Também durante sua carreira defendeu a Seleção Gambiana de Futebol entre 2001 e 2010, com 25 partidas disputadas.

Referências
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=68328&epoca_id=140

Futebolistas da Gâmbia
Futebolistas do Djurgårdens IF
Naturais de Banjul